Самуил Наумович Черкинский (1897 Российская империя — 1980 Москва СССР) — советский гигиенист, доктор медицинских наук (1939), профессор (1940), член-корреспондент АМН СССР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР (1968).

Биография 
Родился в 1897 году. Окончил в 1922 году медицинский факультет МГУ а в 1933 году Московский государственный строительный университет. С 1922—1929 год работал уездным санитарным врачом. В 1930—1933 годы работал в Московском институте по изучению профессиональных болезней имени В. А. Обуха (ныне Институт гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР), с 1933—1956 год в Московском санитарном институте имени Ф. Ф. Эрисмана (ныне Московский НИИ гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана МЗ РСФСР). С 1936 доцент, с 1938 заведующий кафедрой коммунальной гигиены в 1-ом ММИ. Почётный член медицинских обществ Чехословакии, Болгарии, Венгрии и Германии. За монографию «Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы» 1963 года удостоен премии им. Ф. Ф. Эрисмана АМН СССР. Член президиума Учёного медицинского совета МЗ СССР и МЗ РСФСР, правления Всесоюзного и Всероссийского общества гигиенистов. Умер в 1980 году в Москве.

Научная деятельность 
Автор свыше 260 научных работ а также ряда монографий. Его исследования посвящены вопросам санитарной охраны водоёмов, гигиены воды и водоснабжения. Один из основоположников гигиенического нормирования содержания химвеществ в водной среде. Принимал участие в составлении первых в стране документов по стандартизации качества питьевой воды и источников водоснабжения. В 1949 году предложил методическую схему которая и по сей день не потеряла ни теоретического ни теоретического значения санитарной охране водоёмов. По руководством профессора С. Н. Черкинского было сделано 27 докторских и 120 кандидатских диссертаций.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени,
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1968),
 Премия имени Ф. Ф. Эрисмана АМН СССР (1963) — за монографию «Санитарные условия спуска сточных вод в водоёмы (1947)», опубликованную в 1947 году.

Библиография 
сочинения
 Санитарно-технический надзор и жилищное строительство. М., 1924,
 Восстановление колодезного водоснабжения в освобождённых районах. Свердловск., 1943,
 Санитарные условия спуска сточных вод в водоёмы. М.–Л., 1947,
 Санитарная охрана водоёмов. М. 1961.
книги
 Гигиенические вопросы воздушного отопления промышленных зданий. М.–Л., 1941,
 Критерии вредности в проблеме санитарной охраны водоёмов. 1948,
 Сточные воды сернокислотных заводов и их влияние на водоёмы. 1949,
 Санитарные условия спуска сернистых сточных вод в водоёмы. (соавт. А. И. Куплен и до., 1949),
 Задача гигиенического изучения влияния поступающих в водоёмы промышленных сточных вод на санитарные условия жизни и здоровья населения. 1949—1969,
 Санитарная охрана водоёмов от загрязнения промышленными сточными водами, в. 1—9, М., 1949—1969 (авт. ряда ст. п ред.),
 Санитарные охрана водоёмов от загрязнения промышленными сточными водами. 1954,
 Общие результаты и нерешённые вопросы гигиенического обоснования предельно допустимых концентраций вредных веществ в водоёмах. 1955,
 Теоретические основы гигиенического нормирования при одновременном загрязнении водоёмов несколькими вредными веществами. 1957,
 Основные пути развития советской гигиенической науки в санитарной охране водоёмов. 1958,
 Гигиеническое нормирование в области санитарной охраны водоёмов. 1959.
 Обеззараживание питьевой воды, М., 1962 (совм. с Н. Н. Трахтманом),
 Руководство по коммунальной гигиене, т. 2, М., 1962 (авт. ряда гл. и ред.).
 Гигиенические вопросы водоснн сельских населенных мест, М., 1965,
 Руководство по гигиене водоснабжения, М., 1975 (совм. с др.),
 Санитарные условия спуска сточных водах в водоёмы, М., 1977.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Черкинский Самуил Наумович — Большая Медицинская энциклопедия

Гигиенисты СССР
Гигиенисты
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Выпускники Московского государственного строительного университета
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Заслуженные деятели науки РСФСР
Доктора медицинских наук
Профессора